Die WTT Star Contender Doha 2021 waren das zweite Turnier der WTT Series 2021 im Tischtennis. Sie fanden vom 5. bis 13. März 2021 im katarischen Doha statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Star Contender Doha 2021 auf der Website der ITTF (abgerufen am 8. März 2021)
 Offizielle Website (abgerufen am 8. März 2021)

Sportveranstaltung in Doha
Tischtenniswettbewerb in Katar
Tischtennisveranstaltung 2021